Ма́тьюз, Мэ́тьюз (Мэ́тьюс, Ма́тьюс) () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Мэтьюс, Грегори (1876—1949) — австралийский орнитолог-любитель.
 Мэттьюс, Джесси (1907—1981) — английская актриса, танцовщица и певица.
 Мэтьюз, Джессика (род. 1946) — американский учёный.
 Мэтьюз, Джулия (1842—1876) — австралийская актриса и оперная певица.
 Мэтьюс, Дэйв (род. 1967) — южноафриканский гитарист и исполнитель.
 Мэтьюз, Кервин (1926—2007) — актёр американского и британского телевидения.
 Мэтьюс, Кеннет (1934—2019) — британский легкоатлет.
 Мэтьюс, Макс (1926—2011) — американский инженер.
 Мэтьюз, Мервин (Mervyn Matthews, 1932—2017) — британский социолог.
  (род. 1971) — британский писатель, историк и журналист, сын Мервина Мэтьюза.
 Мэтьюс, Роберт Джей (1953—1984) — лидер американской организации белых расистов «The Order».
 Мэтьюз, Стэнли (1915—2000) — британский футболист.
 Мэтьюз, Томас (1907—1969) — британский скрипач и дирижёр.
  (род. 1947) — канадский политик, министр культуры Канады (1985—1988).
 Мэтьюз, Уильям Смит Бэбкок (1837—1912) — американский органист, музыкальный критик и педагог, журналист.
  (1863—1941) — американский теолог.
 Мэтьюз, Эплби (1884—1948) — британский дирижёр.

 Мэтьюз, Дэниз Катрина (Вэнити; 1959—2016) — канадская певица и актриса.

Топоним 
 Матьюс или Мэттьюс (хребет) — горный хребет в Кении.
 Матьюс — округ в штате Виргиния, США.

См. также 
 Мэттьюз
 Матвеев
 Матвеева
 Матвей (значения)
 Матфей
 Маттео (значения)

Примечания